Berla monspeliensium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Berla monspeliensium ingår i släktet Berla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
monspeliensium